Als Auslaufzone werden unter anderem bezeichnet:

 Unbebaute Sicherheitsbereiche im Motorsport, siehe Auslaufzone
 Sturz- und Auslaufräume im Zielbereich von verschiedenen Sportveranstaltungen wie Skispringen, Skirennen oder Laufwettbewerben in der Leichtathletik 
 in der Lawinenforschung flache Bereiche unterhalb eines Hangs, in denen eine abgegangene Lawine langsam „ausläuft“, also zum Stillstand kommt
 gekennzeichnete Gebiete in einigen Städten (etwa in Hamburg), in denen das leinenlose Führen von Hunden erlaubt ist